Příjmení Wimmer nebo Vimr nosí více významných osobností:

 Alena Málková-Vimrová (1927–2018) – česká malířka, básnířka a spisovatelka
 Ferdinand von Wimmer (1860–1919) – rakousko-uherský, respektive předlitavský státní úředník, bankéř a politik
 Franz Wimmer (1885–1953) – slovenský architekt, německého původu, profesor
 Herbert Wimmer (* 1944) – německý fotbalista
 Jakub Wimmer (1754–1822) – český podnikatel, velkostatkář, mecenáš a dobrodinec
 Jan Wimmer (1903–1986) – český fotbalista, útočník
 Jiří Wimmer (1943–2001) – český herec, komik a bavič, básník, kreslíř, autor
 Josef Vimr (1922–2010) – český krajinářský malíř z Rožmitálu pod Třemšínem
 Julie Wimmerová (* 1975) – česká designérka
 Luděk Vimr (1921–2005) – český malíř, grafik a ilustrátor